Le terme ligne 250 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 250 des chemins de fer belge
 Ligne 250 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
  

250